Lequio peut faire référence à:

Patronymie
 Clemente Lequio (1857-1920) est un général italien.
 Tommaso Lequio di Assaba (1883-1965) est un cavalier italien de saut d'obstacles et de concours complet.

Toponymie
 Lequio Berria - Commune italienne de la province de Cuneo.
 Lequio Tanaro - Commune italienne de la province de Cuneo.